Burzew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Nikolajewitsch Burzew (1919–1993), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Michail Iwanowitsch Burzew (1956–2015), sowjetischer Fechter
 Roman Wladimirowitsch Burzew (* 1971), russischer Serienmörder und Pädokrimineller
 Wladimir Lwowitsch Burzew (1862–1942), russischer Revolutionär
 Wsewolod Sergejewitsch Burzew (1927–2005), sowjetischer Computeringenieur